Bruderndorf ist der Name folgender Orte:

 Bruderndorf (Gemeinde Langschlag), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Bruderndorf (Gemeinde Niederhollabrunn), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Niederhollabrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bruderdorf